Batalla de Flores puede referirse:

 Batalla de Flores (1591): encuentro bélico.
Al evento central del carnaval de Barranquilla, celebrado el sábado de carnaval desde 1903.
A la Batalla de Flores que se realiza en Santo Tomás, Atlántico.
A la fiesta popular más importante de la localidad cántabra de Laredo, España. Se celebra desde 1908. 
A una de las tradiciones populares de la ciudad española de Albacete.
 A la Batalla de Flores que se realiza dentro de los actos de la Feria de Julio de Valencia.